Oberziner ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Oberziner (1857–1930), italienischer Althistoriker
 Lodovico Oberziner (1856–1916), italienischer Althistoriker